Hsi-lin Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xilin Gol (vattendrag i Kina), Inre Mongoliet, 
 Xilin He (vattendrag i Kina, Jilin), 

Robotskapade Kinaförgreningar